La Bassée est un nom pouvant faire référence à :

Toponyme 
 La Bassée, un territoire se trouvant à cheval sur les départements de Seine-et-Marne et de l'Aube. 
 La Réserve naturelle nationale de la Bassée, une réserve naturelle nationale située en Île-de-France (Seine-et-Marne).
 La Bassée, une commune française, située dans le département du Nord (59) et la région Nord-Pas-de-Calais.
 La Bassée, un lieudit de la commune du Crotoy (Somme).
 Givenchy-lès-la-Bassée, une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.

Fiction 
 La Bassée, ville fictive imaginée par l'écrivain français Laurent Mauvignier et qu'il situe en Touraine